Eichental steht für
Eichental zu Neunburg vorm Wald, Bayern
Eichental deutscher Name eines Ortsteils von Puschkarjowo (Kaliningrad) 
Eichental deutscher Name von Hrastov Dol, Ivančna Gorica, Slowenien, 
Eichental, deutscher Name von Szast, Ostpreußen
Siehe auch:
Eichenthal